Ériphyle peut désigner :
 Dans la mythologie grecque, Ériphyle est l'épouse d'Amphiaraos et la mère d'Alcméon.
 En astronomie, 462 Ériphyle est un astéroïde.